Sorsele  (südsamisch: Suarsa, umesamisch Suorssá) ist ein Ort (tätort) in der schwedischen Provinz Västerbottens län und der historischen Provinz Lappland. Er ist zugleich Hauptort der gleichnamigen Gemeinde.

Geographie 
Der Ort liegt etwa 110 km südlich des arktischen Polarkreises am Fluss Vindelälven auf etwa 350 m Höhe über dem Meer.

Klima 
Das Klima ist kalt-gemäßigt mit kalten Wintern und milden Sommern bei einer Jahresdurchschnittstemperatur von 1,5 °C. Alle zwölf Monate sind humid, selbst der trockenste Monat weist noch hohe Niederschlagsmengen auf. Die Jahresniederschlagssumme beträgt 776 mm. Die Klimaklassifikation nach Köppen und Geiger lautet Dfb.

Verkehr 

Durch Sorsele führt die Europastraße 45 und die Provinzstraße 363 von Umeå nach Ammarnäs, mit 325 km Strecke längster „Länsväg“ Schwedens.

Der Ort hat seit 1. Dezember 1929 einen Bahnhof an der Inlandsbahn zwischen Storuman und Arvidsjaur. Das Inlandsbahnmuseum in dem kleinen Bahnhofsgebäude zeigt die Geschichte des Baus und Betriebs der Inlandsbahn.

Der nächste Flughafen mit einigen internationalen Verbindungen liegt 96 km östlich in Arvidsjaur.

Wirtschaft 

Forstwirtschaft und holzverarbeitende Industrie sind als traditionelle Wirtschaftszweige auch heute bestimmend. Es gibt ein größeres Unternehmen für Holzhausbau und einen Parkettbodenhersteller.

Der Tourismus hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen, das nächstgelegene Skigebiet Nalovardo liegt 13 km nördlich des Ortes. Über den Sommer sorgt der Saisonbetrieb der Inlandsbahn für Gäste.

Persönlichkeiten 
 Anders Fjellner (1795–1876), samischer Dichter und Pfarrer in Sorsele 1841–1876

Galerie

Weblinks 

 Visit Sorsele (englisch, schwedisch)

Einzelnachweise